Красноярский сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Красноярский сельский округ Озёрского района (до 2019 года)

Кировская область 

 Красноярский сельский округ Лебяжского района (упразднён)
 Красноярский сельский округ Нолинского района

Марий Эл 

 Красноярский сельский округ Звениговского района

Омская область 

 Красноярский сельский округ Большереченского района
 Красноярский сельский округ Омского района
 Красноярский сельский округ Шербакульского района

Томская область 

 Красноярский сельский округ Кривошеинского района

Тульская область 

 Красноярский сельский округ Киреевского района

Ульяновская область 

 Красноярский сельский округ Чердаклинского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Красноярский сельский округ Тунгокоченского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Красноярский сельский округ Кокшетауской городской администрации

Восточно-Казахстанская область 

 Красноярский сельский округ Бородулихинского района
 Красноярский сельский округ Глубоковского района